On appelle slavon (словѣньскъ, d'un mot slave signifiant « parole ») plusieurs langues éteintes ou actuellement en usage liturgique :

 le proto-slave, langue indo-européenne parlée dans l'Antiquité dans le bassin du Haut-Dniepr, à l'origine de toutes les langues slaves ;
 le vieux-slave (staroslavjanskij jazyk, appelé vieux bulgare en Bulgarie et vieux macédonien en Macédoine), langue des Balkans qui, ayant été adoptée par les Proto-Bulgares, a évolué en bulgare et en macédonien modernes ;
 le slavon d'église dont :
 le slavon septentrional ou slavon russe (cerkovno-slavjanskij russki jazyk), l'un des deux idiomes liturgiques slaves de l'orthodoxie, né avec la christianisation de la Rus' de Kiev et encore en usage dans certaines églises russes, biélorusses, ukrainiennes et lipovènes (seuls les Lipovènes emploient encore couramment le slavon septentrional dans leur liturgie, et l'apprennent en même temps que le catéchisme, de sorte qu'ils en sont locuteurs),
 le slavon méridional ou slavon bulgaro-valaque (cerkovno-slavjanskij balgarski-volokhski jazyk), l'autre idiome liturgique slave de l'orthodoxie, né avec la christianisation de la Bulgarie au  et encore en usage dans certaines églises macédoniennes, bulgares, mais aussi roumaines et moldaves, et qui fut jadis la langue officielle, liturgique et littéraire de la Bulgarie, de la Valachie et de la Moldavie (pays ayant appartenu aux premier et second empires bulgares).